Galería Nacional es el nombre común de muchos museos en todo el mundo; entre ellos:

 Alemania:
 Antigua Galería Nacional de Berlín;
 Nueva Galería Nacional de Berlín;

 Australia:
 Galería Nacional de Australia, en Canberra;
 Galería Nacional de Victoria, en Melbourne;

 Bahamas:
 Galería Nacional de Arte de las Bahamas, en Nasáu;

 Bulgaria:
 Galería de Arte Nacional de Bulgaria, en Sofía;

 Canadá:
 Galería Nacional de Canadá, en Ottawa;

 Estados Unidos:
 Galería Nacional de Arte, en Washington D.C.;

 Hungría:
 Galería Nacional Húngara, en Budapest;

 Irlanda:
 Galería Nacional de Irlanda, en Dublín;

 Italia
 Galería Nacional de Arte Antiguo, en Roma;
 Galería Nacional de Arte Moderno, en Roma;
 Galería Nacional de Parma;

 Namibia:
 Galería Nacional de Arte de Namibia, en Windhoek;

 Noruega:
 Galería Nacional de Noruega, en Oslo;

 Reino Unido:
 Galería Nacional, en Londres;
 Galería Nacional de Escocia, en Edimburgo;

 República Checa:
 Galería Nacional de Praga;

 Sudáfrica:
 Galería Nacional de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo;

 Tailandia:
 Galería Nacional de Arte, en Bangkok.

Véase también 
 Museo Nacional (desambiguación).